«Юппі-Ду» () — італійська комедія 1975 року з Адріано Челентано, Шарлоттою Ремплінг і Клаудією Морі в головних ролях;
 «Юппі-Ду» () — студійний альбом італійського співака та актора Адріано Челентано, що містить саундтреки фільму Юппі-Ду.
 «Юппі-Ду» () — відома пісня Адріано Челентано 1975 року з альбому Юппі-Ду.